

Techniek 
 Direct Memory Access

Chemie 
In de chemie wordt de afkorting voor meerdere verbindingen gebruikt
 Dimethylaceetamide
 Dimethylaniline

Andere
 Verordening digitale markten (EU)